Дмитрий Дьяченко
 Дьяченко, Дмитрий Владимирович (род. 1972) — российский режиссёр и сценарист, продюсер, монтажёр.
 Дьяченко, Дмитрий Дмитриевич (1881 — после 1925) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Дьяченко, Дмитрий Иванович (в монашестве Дионисий; 1882—1967) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Сан-Францисский и Калифорнийский.
 Дьяченко, Дмитрий (1968—2020) — американский актёр и музыкант украинского происхождения, гитарист.